O Derry City é um clube de futebol norte-irlandês. Sua sede fica em Derry, cidade da Irlanda do Norte fronteiriça à República da Irlanda. Com isso, é habitada em maioria por norte-irlandeses católicos, e que por muitos anos sofreram perseguição pelo governo norte-irlandês, inclusive na cidade de Derry ocorreu o Domingo Sangrento irlandês. O Derry também foi proibido de jogar em seu próprio estádio devido às tensões existentes na fronteira entre ambos os países durante o Conflito na Irlanda do Norte e por este motivo, o Derry City deixou de disputar nos anos 80 o Campeonato Norte-Irlandês de Futebol, passando a competir no Campeonato Irlandês e em outras competições de futebol da República da Irlanda.

Ligações externas 
  Página Oficial

Clubes de futebol da Irlanda do Norte
Clubes de futebol fundados em 1928